Az SD Eibar, teljes nevén Sociedad Deportiva Eibar vagy baszkul Eibar Kirol Elkartea (Eibar KE) spanyolországi, baszkföldi labdarúgócsapatot 1940-ben alapították.

Története nagy részét a másod-, illetve a harmadosztályban (1977-ig Tercera División, azóta Segunda División B) töltötte, azonban a 2013-14-es másodosztályú bajnokságot megnyerte így története során először az első osztályban szerepelhetett.

Statisztika

Jelenlegi keret
Legutóbb frissítve: 2019. május 20-án:

Ismertebb játékosok

További információk
Hivatalos weboldal 

Baszkföldi labdarúgócsapatok
1940-ben alapított labdarúgócsapatok
Spanyol labdarúgócsapatok